Sphinx – software per le ricerche fulltext
Sphinx – genere di lepidotteri
Sphinx – satellite sperimentale statunitense
Sfinge (Sphinx) – film del 1981

Pagine correlate 
 Sphynx
 The Sphinx
 La sfinge
 Sfinge (disambigua)